Osoby o tym nazwisku:
 Józef Granatowicz – polski lekarz, chirurg, członek podziemia w czasie okupacji niemieckiej, organizator szpitalnictwa, wykładowca i działacz antynikotynowy
 Piotr Granatowicz – katolicki duchowny, wydawca, misjonarz